Příjmení Janiš nese více různých osobností:

 Erik Janiš (* 1987) – český automobilový závodník
 František Janiš (1848–1910) – český římskokatolický kněz, teolog a profesor na teologické fakultě v Olomouci
 Jaroslav Janiš (* 1983) – český automobilový závodník
 Jaroslav Janiš (výtvarník) (1929 - 2023) - český výtvarník a režisér
 Libor Janiš (* 1956) – slovenský fotbalista, obránce
 Tereza Janišová (* 1989) – česká spisovatelka
 Viktor Janiš (* 1974) – český překladatel z angličtiny

Česká příjmení